Thomas Hervey est un nom pouvant désigner:

 (1625-1694), commissaire anglais de la Royal Navy
Thomas Hervey (1699-1775), pamphlétaire et homme politique anglais
Thomas Kibble Hervey (1799-1859), poète et critique écossais

Voir aussi

Hervey, Thomas